Dąbrówka (gemeente)
 Dąbrówka (powiat Wadowicki)
 Dąbrówka (powiat Wołomiński)